Игрокопы — российский мультипликационный сериал, в котором показывают видеообзоры компьютерных игр.

Сюжет 
Полицейским Рону и Сэму (очевидные пародии на ведущих программы «От винта!») очень скучно, ведь в городе практически не совершаются преступления. Единственное их развлечение — это просмотр телевизора, где они постоянно попадают на видеообзор компьютерных игр от ведущего Ника Ньюстера.

Персонажи 
 Рон и Сэм — полицейские.
 Капитан Дэймон — их начальник.
 Кристен — новая работница, появляется во втором сезоне.
 Пожарные — периодически троллят полицейских по телефону.
 Ник Ньюстер — ведущий.

Телевидение 
С июня 2013 года Игрокопы выходят на телеканале 2x2. В 23:40-в среду и в четверг, в 23:40-в субботу.

Сезоны, сюжеты

Первый сезон

Второй сезон

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры
Программы канала 2x2